Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Konzum Croatia Open Umag 2016. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 14 Spieler an der Qualifikation teil, die vom 16. bis 17. Juli 2016 stattfand. Die zwei topgesetzten Spieler hatten ein Freilos in die zweite Runde.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP Homepage (PDF; 130 kB)

ATP World Tour 2016
Tennisturnier in Umag